Der Family Circle Cup 1986 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hilton Head Island. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 7. bis 13. April 1986 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert-Lloyd mit 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Chris Evert-Lloyd / Anne White mit 6:3 und 6:3 gegen Steffi Graf / Catherine Tanvier.

Für Graf war es der erste Turniersieg auf der WTA-Tour.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Hilton Head Island